Raid (o RAID) puede referirse a:
 El raid (o incursión), ataque militar sorpresivo contra una instalación o fuerza estacionada enemiga.
 Raid, marca de insecticida de la empresa SC Johnson.
 Raid (La Redada, en español), película (thriller criminal de época) de 2018, dirigida por Raj Kumar Gupta.
 Raid, banda de heavy metal cristiano.
 RAID (del inglés Redundant Array of Independent Disks); en informática, sistema de almacenamiento de datos que utiliza múltiples unidades (discos duros o discos de estado sólido), entre las cuales se distribuyen o se copian los datos.
 RAID (del francés Recherche, assistance, intervention, dissuasion), unidad de élite de la Policía Nacional de Francia.
 El raid de aventura, competición deportiva multidisciplinar por equipos destinada a probar la capacidad de resistencia, navegación y supervivencia en completa autonomía.
 El rally raid, disciplina de automovilismo y motociclismo que se disputa campo a través.

Además, puede hacer referencia a:
 El enduro ecuestre (denominado usualmente raid en España), deporte ecuestre.
 La Incursión de Jameson o Jameson Raid (del 29 de diciembre de 1895 al 2 de enero de 1896); episodio de la historia de Sudáfrica.

Enlaces externos